Eburostola é um gênero de coleópteros da tribo Eburiini (Cerambycinae); compreende apenas uma espécie, com distribuição restrita aos estados do Amapá e Pará (Brasil).

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Eburostola (Tippmann, 1960)
 Eburostola amazonica (Tippmann, 1960)

Referências

Eburiini
Eburostola